Aleksiej Pietrowicz Tołstoj (1797–1861) – rosyjski generał kawalerii, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego
 Aleksiej Konstantinowicz Tołstoj (1817–1875) – pisarz i dramaturg rosyjski
 Aleksiej Nikołajewicz Tołstoj (1883–1945) – pisarz, dramaturg i publicysta rosyjski